Cardosensi – abitanti di Antônio Cardoso
Cardosensi – abitanti di Cardoso (San Paolo)
Cardosensi – abitanti di Cardoso Moreira